Erebia sophia är en fjärilsart som beskrevs av Giuseppe Acerbi 1802. Erebia sophia ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
sophia